Мигел Лердо де Техада има више значења:

 Мигел Лердо де Техада, Валпараисо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Лердо де Техада (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику